Wait (The Beatles), een nummer van The Beatles uit 1965
 Wait (Martin Jensen), een nummer van de Deense dj Martin Jensen uit 2017